Kid Paddle, série de bandes dessinées, créée par l'auteur belge Midam
 Kid Paddle, série d'animation adaptée de la bande dessinée
 Kid Paddle, jeu vidéo adapté de la bande dessinée
 Kid Paddle Magazine,  périodique de bande dessinée franco-belge hebdomadaire créé en 2004 sous le nom Magazine Kid Paddle (2004-2011)

Homonymie